Association sportive d'Hammamet (ASH) peut désigner :
 Association sportive d'Hammamet, un club de basket-ball tunisien ;
 Association sportive d'Hammamet, un club de handball tunisien.

Hammamet